Barely Legal:

 Barely Legal — восьмая серия пятого сезона мультсериала «Гриффины».
 Barely Legal — дебютный студийный альбом шведской рок-группы The Hives, выпущен в сентябре 1997 года.
 Barely Legal (фильм) — , снятая в 2011 году. Режиссёр — Хосе Монтесинос.
  — порножурнал
  — шоу Банкси